Нылга́ — топоним в Удмуртии:
 Нылга — село в Увинском районе;
 Нылга — река, правый приток Валы.